Łyżwiarstwo figurowe na Zimowej Uniwersjadzie 2019 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas zimowej uniwersjady w dniach 4–9 marca 2019 w Krasnojarsku, w Rosji. Zawody odbywały się w pięciu konkurencjach: solistów, solistek, par sportowych, par tanecznych i łyżwiarstwie synchronicznym.

Udział w tych zawodach mogą wziąć łyżwiarze urodzeni między 1 stycznia 1994 roku a 31 grudnia 2001, będący w trakcie studiów na uczelni wyższej (lub podobnej tego typu) lub maksymalnie rok po jej ukończeniu. Każdy kraj ma prawo zgłosić do zawodów nie więcej niż trzech reprezentantów w każdej konkurencji. W parach sportowych i tanecznych tylko jeden partner musi być obywatelem kraju który reprezentuje.

Terminarz

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Łyżwiarstwo synchroniczne

Przypisy 

2019
Zimowa Uniwersjada 2019
Uniwersjada